Böhlke kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugenia B. Böhlke
 James E. Böhlke

Robotskapade auktorsförkortningar